Lew Oborin – pianista
 Oborín – słowacka wieś